Swamp Thing může být:
 Swamp Thing (česky též Bažináč) – postava z komiksů vydavatelství DC Comics
 Msta příchozího z močálu (v anglickém originále Swamp Thing) – americký film režiséra Wese Cravena z roku 1982
 Návrat muže z bažin (v anglickém originále The Return of Swamp Thing) – americký film režiséra Jima Wynorského z roku 1989
 Swamp Thing (seriál, 1990) – americký televizní seriál z let 1990–1993
 Bažináč (seriál) (v originále Swamp Thing) – americký televizní seriál z roku 2019
 Swamp Thing (hudební skupina) – novozélandská bluesrocková hudební skupina
 Swamp Thing (album) – album britského hudebníka Malcolma McLarena z roku 1985